Доминик Хърбати () е словашки тенисист, роден на 4 януари 1978 г. в Братислава, тогава част от Чехословакия. Професионалист е от 1996 г., когато печели и наградата на АТП за новак на годината. Негов треньор е Тибор Тот. Известен е както с издръжливостта си (на Откритото първенство на Австралия през 2006 г. печели три от четири поредни петсетови мача) и силния си бекхенд с две ръце, така и с налудничавите на вид розови тениски с дупки на гърба.

Кариера 
През 1996 г. Хърбати играе на шест финала на Чалънджър турнири и печели два от тях. Същата година дебютира за тима на Словакия за Купа Дейвис. Скача с 287 места в ранглистата на АТП и става най-младият тенисист в топ 100 по онова време.

През 1997 г. играе първия си финал на турнир от висока категория – в Палермо, където губи от
Алберто Берасатеги. Преди това, на турнира в Санкт Пьолтен за първи път побеждава играч от топ 10 - третия по това време Евгени Кафелников. В края на годината той и Томи Хаас са единствените тийнейджъри в топ 50 на световната ранглиста.

Година по-късно Доминатора печели първия си турнир от висока категория – този в Сан Марино.

През 1999 г. печели турнира в Прага и играе полуфинал на Ролан Гарос, където губи от бъдещия шампион Андре Агаси. По пътя си дотам Гърбати отстранява играчи като Кафелников, Марат Сафин и Марсело Риос. Достига четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия.

През 2000 г. Доминик Хърбати не успява да спечели титла на сингъл, но за сметка на това е с основен принос за спечелването на Световната отборна купа (печели три от четирите си мача) и печели първия си турнир на двойки - в Рим с партньор Мартин Дам. Играе на три финала на сингъл, единят от които е на Монте Карло Мастърс, и три на двойки.

През първата година на новия век Хърбати играе отново четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия и печели турнирите на сингъл в Окланд и на двойки в Ташкент.

2002 г. не е успешна за него и за първи път от 1996 г. завършва годината извън топ 50.

През 2003 г. прекъсва поредицата на Анди Родик от 19 победи за Купа Дейвис, но въпреки това Словакия губи от САЩ.

2004 г. е най-успешна за Хърбати откъм спечелени титли: три на брой – в Аделаида, Окланд и Марсилия. Играе на още един финал - в Казабланка. Достига четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ и третия кръг на Уимбълдън (най-доброто му представяне в Англия), както и втория кръг на олимпийския турнир в Атина.

През 2005 г. играе на финал за Купа Дейвис, загубен от Хърватия с 3:2, като той печели двата си мача на сингъл срещу Иван Любичич и Марио Анчич. Заедно с Даниела Хантухова печели Хопман Къп. За трети път играе на четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия. Стига полуфинал на турнирите в Лос Анджелис, Мец и Базел и четвъртфинал на Мастърсите в Маями, Рим и Монреал. Гърбати е единственият играч от топ 20 на ранглистата, който не успява да играе на финал от висока категория през тази година.

През 2006 г. Хърбати стига финал на Мастърса в Париж, където губи от Николай Давиденко. Другите му по-добри резултати са полуфиналите в Лос Анджелис и Виена и четвъртфинал в Пекин.

Най-добрите му постижения през 2007 г. са полуфиналите на дворки на чалънджърите в Аахен и Простейов.

През 2009 г. печели Хопман Къп за втори път в кариерата си заедно с Доминика Цибулкова.

Класиране в ранглистата в края на годината

Личен живот 
Брат му също е свързан с тениса, но той не е играч, а главен съдия. Обича да гледа филми и винаги носи със себе си ДВД плеър. Любимите му спортове освен тениса са футбол и хокей на лед. Любимите му отбори са ФК Барселона, Аякс и Братислава. Спортните му идоли са Иван Лендъл, Карл Луис, Сергей Бубка и Алберто Томба. Обича да кара колело и ски и харесва дълбоководния риболов. Участва в благотворителни хокейни срещи между тенисисти от Чехия и Словакия, както и в мач по уличен хокей с играчи от НХЛ. Хобито му е да събира новозеландски монети.

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (15)

Загубени финали на сингъл (19)

Титли на двойки (8)

Загубени финали на двойки (12)

Отборни титли (3)

Загубени финали на отборни първенства (1)

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 
 Статистика за Купа Дейвис

Словашки тенисисти
Родени в Братислава